Roland Garros in 2005 bij de vrouwen werd voor de 98e keer gehouden. De Belgische Justine Henin-Hardenne won het toernooi door in de finale de Française Mary Pierce met 6-1 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
 Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
 Toernooischema ITF
 Origineel toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2005